Yaginumena castrata est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Theridiidae.

Distribution 
Cette espèce se rencontre au Japon, en Corée du Sud, en Russie et en Chine.

Publication originale 
 Bösenberg & Strand, 1906 : Japanische Spinnen. Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Theridiidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)